Vladimir Grigorjevitj Orlov kan syfta på:

* Vladimir Grigorjevitj Orlov (1743—1831), rysk general
 Vladimir Grigorjevitj Orlov (1882—1941), rysk kontraspion